Словачка се први пут појавила на Олимпијским играма 1994. године. Од тада Словачка није пропустила ни једне олимпијске игре. Пре добијања независности словачки спортисти су се на олимпијским играма такмичили под заставом Чехословачке.

На Летњим олимпијским играма Словачка је први пут учествовала 1996. године и учествовала на свим наредним одржаним Летњим олимпијским играма.

На Зимским олимпијским играма Словачка је први пут учествовала 1994. године и учествовала на свим наредним одржаним Зимским олимпијским играма.

Словачка никада била домаћин олимпијских игара. Словачка олимпијци су закључно са 2018. годином освојили 36 медаље на олимпијадама, 28 на летњим и 8 на зимским играма. Чак 18 од 28 летњих медаља Словачка је освојила у кајаку и кануу, а 4 од 5 зимских у биатлону.

Национални олимпијски комитет Словачке (-{Slovenský olympijský výbor}-) је основан 1992, а признат од стране МОКа 1993. године.

Медаље

Учешће и освојене медаље на ЛОИ

Освајачи медаља на ЛОИ

Преглед освојених медаља по спортовима на ЛОИ

Учешће и освојене медаље на ЗОИ

Преглед учешћа спортиста и освојених медаља Словачке по спортовима на ЗОИ 
Стање после ЗОИ 2010.

Разлика у горње две табеле од 111 учесника (83 мушкараца и 28 жена) настала је у овој табели јер је сваки спотиста без обриза колико је пута учествовао на играма и у колико разних спортова на истим играма рачунат само једном

Спољашње везе 
 Олимпијски комитет Словачке
 Профил на страници МОК

Словачка на олимпијским играма